Die Abkürzung ZAKK steht für:

 Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation, ein soziokulturelles Zentrum in Düsseldorf
 Zentrum für ambulante Kultur und Kommunikation, ein soziokulturelles Zentrum in Passau
 Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation, ein kulturelles Zentrum in Bremen

ZAKK